Långhjelm är ett finländskt efternamn som burits av bland andra

Bertel Långhjelm
Johan Henrik Långhjelm
Ossian Långhjelm